Лико:

 Лико — древнерусское слово означающее лицо.
 Лико — гора-инзельберг в районе Альто-Молоку провинции Замбезия в северной части Мозамбика.
 Лико, Николай Константинович — штабс-капитан Черноморского линейного № 5 батальона (5-го Черноморского линейного батальона), герой Кавказской войны.